F2F – face-to-face, komunikacja interpersonalna
 F2F – friend-to-friend, rodzaj sieci peer to peer
 Grumman F2F – samolot amerykański